Арсинский (Арси-Сюр, Арси) — посёлок Нагайбакского муниципального района Челябинской области, в 80 км на северо-восток от г. Магнитогорска. Старинный казачий посёлок раскинулся вдоль озера Ача-Куль (в переводе «солёное озеро»). 

Площадь поселка — 31 557 га, население — 1 348 чел. Общая площадь сельскохозяйственных угодий — 24 107 га, пашни — 14 641 га.

История 
В 1842 году казачье поселение Арси-Сюр обосновали 300 человек.

Название поселения возникло в честь победы России над Наполеоном в сражение при Арси-сюр-Обе в 1814 году, после которого он отрёкся от власти. Наряду с другими селениями Новолинейного района (Чесма, Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Варна, Бреды, Фершампенуаз, Кассельский и другими) было названо по месту победы российской армии. Поселение входило в состав Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии.

Дома строили из лиственницы, которая росла за озером Ача-Куль. Некоторые дома сохранились до сегодняшнего дня. До Октябрьской революции станица отправляла сотню казаков в Верхнеуральский казачий полк Оренбургского казачьего войска. Во время гражданской войны большая часть казаков ушла в армию Дутова, оказавшись позже в Китае. Часть казаков ушли с Иваном и Николаем Кашириными в партизанскую армию В. К. Блюхера.

В 1929 году здесь был создан колхоз «Прогресс». Не обошла стороной волна раскулачивания. В 1946 году колхоз «Прогресс» разделили на 3 колхоза: имени Жданова, «Прогресс» и «Победа». Жители посёлка Арсинского отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие награждены орденами, медалями. В послевоенные десятилетия жители посёлка внесли значительный вклад в укрепление экономического потенциала района и области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района